Древесная трясогузка () — птица из семейства трясогузковых. Имеет характерное оперение, что отличает её от других трясогузок, и привычку вилять хвостом в стороны, в отличие от обычных для других трясогузковых движений вверх и вниз. Это единственный вид трясогузок, строящий гнезда на деревьях. Предпочитает гнездиться в дубняках и смешанных лиственных лесах Дальнего Востока, юго-восточных провинциях Китая, Индостана и Зондских островов.

Галерея

Примечания 

Трясогузки
Птицы Азии
Животные, описанные в 1789 году